Дэн Митрионе (, 4 августа 1920 — 10 августа 1970) — американский полицейский, агент ФБР, сотрудник ЦРУ в Латинской Америке. Критики обвиняли его во внедрении широкого применения пыток в полиции Уругвая для подавления оппозиции. Был похищен и убит уругвайскими повстанцами Тупамарос.

Биография 
С 1959 года служил в ФБР. В 1960 году Государственный департамент направил Митрионе работать в Южную Америку. Митрионе работал в Службе общественной безопасности — подразделении Агентства США по международному развитию (USAID). Служба официально занималась подготовкой полицейских сил американских союзников.

В 1960—1967 годах работал с полицией Бразилии. С 1969 года — в Уругвае. Шеф бюро New York Times Артур Лангут писал, что Митрионе обучал бразильскую полицию применению пыток электричеством, а после назначения Митрионе руководителем программы общественной безопасности в Уругвае — пытки стали обычным делом в полиции Монтевидео.

31 июля 1970 года повстанцы из движения Тупамарос похитили Митрионе, они потребовали освободить 150 политических заключённых. Правительство отказалось выполнить требования, и вскоре Митрионе был найден застреленным.

Экранизация 
В 1972 году в прокат вышел художественный фильм «Осадное положение» (фр. État de siège) режиссёра Коста-Гавраса, где Дэн Митрионе представлен в образе Филипа Майкла Санторе (роль сыграл Ив Монтан). В основу фильма положено досье сотрудника уругвайских спецслужб и сведения из прессы о похищении и убийстве в 1970 году агента американских спецслужб Дэна Митрионе.

Литература 
Деятельность агента Митрионе в Уругвае нашла отражение в документалистике и художественной литературе.

Американский писатель и журналист Джон Лэнггут сделал Дэна Митрионе главным персонажем своей документальной повести "Скрытый террор" о деятельности Госдепа, Пентагона, ЦРУ и других спецслужб США в Латинской Америке.  Автор положил в основу расследования документы и материалы бесед с непосредственными участниками описываемых в книге трагических событий - подрывной деятельности, террора и свержения правительств, деятельности полицейских советников из США и связанных со спецслужбами gongo, способствовавших массовым репрессиям и установлению военных диктатур в Бразилии, Уругвае и Чили.

Агент спецслужб США кубинского происхождения Мануэль Эвиа Коскульюэла, служивший в Уругвае, упомянул о деятельности Митрионе в книге «Паспорт 11333».

Факты 
 Дэн Митрионе был похоронен с большими почестями. На похоронах присутствовали высокопоставленные чиновники, военные и сотрудники спецслужб США и других стран. Благотворительный концерт в пользу семьи Митрионе дал Френк Синатра. 
 USAID продолжает деятельность по всему миру, поддерживая лояльные к США правительства и политические силы.
 Ряд громких провалов, как в уругвайской истории с убийством бойцами Тупамарос агента Митрионе, не поставили крест на работе спецслужб США по подготовке зарубежных коллег борьбе с экстремизмом, терроризмом, массовыми антиправительственными выступлениями, а также методам партизанской борьбы.

Примечания

Ссылки 
 Уругвай, 1964—1970 (Убийство демократии: операции ЦРУ и Пентагона в период холодной войны)

Агенты ФБР
Сотрудники ЦРУ
Застреленные в Уругвае
Люди, которые были похищены и убиты